Выборы мэра Ленинграда 1991 года — выборы, состоявшиеся 12 июня 1991 года одновременно с выборами президента РСФСР на территории города Ленинграда (был избран Борис Ельцин).

По результатам выборов в первом туре с 66,1 % голосов избирателей одержал победу представитель демократических антикоммунистических сил Анатолий Собчак.

Единственным соперником Собчака был депутат Ленсовета, генеральный директор производственного строительно-монтажного объединения «Ленгидроэнергоспецстрой» Юрий Севенард, который набрал 25,72%.

Первый тур

Примечания 

Выборы 1991 года в России
1991
События 12 июня
Июнь 1991 года
1991 год в Санкт-Петербурге